Scharwenka är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Philipp Scharwenka (1847–1917), tysk komponist och musikpedagog 
 Walter Scharwenka (1881–1960), tysk komponist och organist
 Xaver Scharwenka (1850–1924), tysk komponist, pianist och musikpedagog